Bill Berry
Bill Berry (basquetebolista)
Bill Berry (futebolista)

Desambiguações de antropônimos